5-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 17 июля по 3 августа 1887 года в Франкфурте-на-Майне.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
1887 год в шахматах